Aitow bzw. Aitowa (weibliche Form) ist ein russischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Dawid Alexandrowitsch Aitow (1854–1933), russischer Kartograf und Revolutionär
 Marina Aitowa (* 1982), kasachische Hochspringerin

Siehe auch:
 Aïtoff (französische Form)